Eiser ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Eiser (1800–1876), österreichischer Flötist
 Otto Eiser (1834–1898), deutscher Arzt
 Theodor Eiser (1886–1937), deutscher Maler

Siehe auch:

 Eisner
 Eißner
 Eyser